Ian Campbell peut désigner :
 Ian Campbell (1903-1973), pair écossais ;
 Ian Campbell (1928-2022), joueur de rugby chilien ;
  (1933-2012), chanteur écossais ;
 Ian Campbell (1937-2001), pair écossais et chef du clan Campbell ;
 Ian Campbell (1957-), athlète australien ;
 Ice MC, nom d'artiste de Ian Campbell (1965-), chanteur jamaïco-britannique.